Динамо-Юни:

 «Динамо-Юни» — футбольный стадион в Минске.
  — футбольный клуб из Минска.

См. также 
 Юни Минск